Il singolare del torneo di tennis US Clay Court Championships 1976, facente parte del Women's International Grand Prix 1976, ha avuto come vincitrice Kathy May che ha battuto in finale Brigitte Cuypers 6-4, 4-6, 6-2.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1976